Курье́р — многозначный термин.
 Курьер — человек или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших предметов.
 Курьер, Берта де (1852—1916) — французская дама полусвета, модель, подруга политиков и литераторов.
«Курьер» — профессиональный союз работников сферы доставки еды.

Космос 
 Курьер-1А — экспериментальный спутник связи США, запуск которого завершился неудачей.
 Курьер-1Б — спутник связи США, первый активный передающий спутник-ретранслятор.
 Курьер (ПГРК) — советский передвижной стратегический ракетный комплекс со сверхлегкой МБР.

Корабли 
 «Курьер» — парусный 12-пушечный фрегат Беломорской флотилии России 1702 года постройки.
 «Курьер» — парусная шхуна Черноморского флота России 1783 года постройки.
 «Курьер» — парусная шхуна Черноморского флота России 1831 года постройки.
 «Курьер» — пароход Балтийского флота Российской империи 1856 года постройки.

IT 
 Courier Mail Server — свободный почтовый сервер для Linux, SMTP/POP3/IMAP;
 Courier Email — проприетарный почтовый сервер для Windows, SMTP/POP3;
 Courier — шрифт.

Фильмы 
 Курьер (фильм, 1986) — фильм Карена Шахназарова (СССР).
 Курьер (фильм, 1988) — фильм с Гэбриэлом Бирном в главной роли (Ирландия).
 Курьер (фильм, 2010) - французский боевик
 Курьер (фильм, 2012) — фильм с Джеффри Дином Морганом в главной роли (США).
Курьер (фильм, 2019) — американский триллер.

Газеты 
 «Курьер» (1872) — перечень дел, назначавшихся к слушанию в госорганах Российской империи.
 «Курьер» (1897—1904) — ежедневная московская газета.

Географические названия 
 Курьер () — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале
 Курьер — кантон во Франции, регион Нор-Па-де-Кале

См. также 
 Курье
 Наркокурьер (значения)